Ælfhun peut désigner :
 Ælfhun (mort en 798), évêque de Dunwich à la fin du  ;
 Ælfhun (mort après 1015), évêque de Londres au début du .

Anthroponyme anglo-saxon